Fool's Gold (littéralement « l'or des sots ») est le surnom anglophone de la pyrite du fait de sa ressemblance avec ce métal précieux.

Ce nom peut aussi faire référence à :

Cinéma 

 Fool's Gold, un film américain réalisé par Richard Stanton en 1916.

Fool's Gold, un film américain réalisé par George Archainbaud en 1947.
Fool's Gold, un film américain réalisé par Jeffrey Janger en 1998.
Fool's Gold, un documentaire britannique réalisé par Jill Daniels en 2003.
Fool's Gold, un film américain réalisé par James Franco en 2005.
Fool's Gold, le titre original du film américain L'Amour de l'or, réalisé par Andy Tennant en 2008.
Fool's Gold,  film de snowboard de 2012.

Littérature 

 Fool's Gold, un livre de Gillian Tett.
 Fools Gold, une saga romanesque du , centrée sur une petite ville des Usa, de Susan Mallery.

Musique 

Fool's Gold, un groupe d'afro-pop basé à Los Angeles.
Fool's Gold, le nom du premier album de ce groupe.
Fool's Gold Records, un label indépendant de musique basé à Brooklyn, New York.
Fool's Gold,  une chanson de Christie en 1971.
Fool's Gold,  une chanson composée et interprétée par Lhasa de Sela.
Fool's Gold,  une chanson de Thin Lizzy.
Fool's Gold, une chanson du groupe One Direction.

Homonymie de titre